ciało ludzkie
 ciało – pojęcie z dziedziny fizyki
 ciało – pojęcie matematyczne dotyczące algebry ogólnej
 ciało zbiorów – pojęcie matematyczne dotyczące teorii mnogości i stosowane w teorii miary
 Ciało – opowiadanie S. Kinga z 1982
 Ciało – film fabularny produkcji polskiej z 2003
 „Ciało” – singel Ewy Farnej

Zobacz też